jałowa martwica kości
 martwica kości szczęki i żuchwy